«Похити́тели бриллиа́нтов» () — приключенческий роман французского писателя Луи Буссенара, написанный в 1883 году.
Роман представляет  ценность своими весьма подробными и достоверными описаниями дикой африканской природы, колоритными бытовыми сценками из жизни рабочих бриллиантовых приисков, белых поселенцев и местных племён.

Сюжет 
Альбер де Вильрож и его молочный брат Жозеф отправляются в Южную Африку на поиски клада, где Альбер находит своего друга  Александра Шони, занимающегося на прииске добычей алмазов без особого успеха. Альберу от тестя досталась карта, которая должна привести к сокровищам кафрских королей. Давние враги Альбера де Вильрожа - три брата-бура, занимающиеся грабежом - в сговоре с подставным миссионером, а потом и с грозой всех добытчиков алмазов разбойником Сэмом Смитом, как две капли похожим на Александра Шони, всячески пытаются завладеть картой и сокровищами, подставляя и преследуя главных героев. Преодолев немало опасностей, отважные французы вместе со своими туземными проводниками — охотником-бушменом, кафром Зугой и зулусом Магопо — выходят победителями в схватке с преступниками, обнаружив затерянный клад, спасают два местных племени от кровопролитной войны и женщин из цепких лап врагов.

Особого внимания заслуживают сцены охоты, в которых можно ознакомиться с флорой и фауной Южной Африки. Самая разнообразная в этом плане - охота «хопо»:

В этой, а также в других главах романа можно встретить следующих животных: рябчик, квагга, стенбок, дукер, гемсбок, канны, большой куду, малый куду, спрингбок, блюбок, наконг, сассаби, буйвол, грисбок, редунок, гну, бушбок, черная антилопа, личи, импала, косулья антилопа, лев, жираф, крокодил, белый носорог, африканский слон.     

В одной из сцен женщина-бушменка вытаскивает внутренности из зеленой гусеницы нгуа и, скатав их в шарик, обмазывает им наконечники стрел. Луи Буссенар пишет, что яд этой гусеницы смертелен. Других упоминаний этой гусеницы найти не удалось, зато существует похожая гусеница бабочек рода Lonomia семейства павлиноглазок, встречающегося в странах Южной Америки, которая уносит жизни нескольких людей ежегодно.

См. также 

 Южная звезда (1884)
 Копи царя Соломона (1885)
 произведения Эмилио Сальгари

Примечания

Литература

Ссылки 
 Похитители бриллиантов в Лаборатории Фантастики

Литературные произведения по алфавиту
Романы Луи Буссенара
Романы 1883 года
Приключенческие романы на французском языке